El Castillo Kantara es un fortín ubicado en los Montes Pentadáctylos, Chipre. Es el más oriental de los castillos situados en la cordillera de Kyrenia en el norte de Chipre. Se encuentra acostado a 630 metros sobre el nivel del mar y está bien posicionada para el control de las entradas de Karpas y la llanura Mesaoria. Se cree que se construyó en el  como un puesto de observación por los bizantinos contra los árabes de las incursiones.

Se cree que los bizantinos construyeron el castillo en el  como un puesto de vigilancia contra incursiones árabes. La primera mención histórica del castillo se encuentra en relación con la captura de Richard Corazón de León de Chipre, en 1191. En ese momento, Isaac Comneno, el gobernante bizantino de la isla, se refugió en el Castillo Kantara. Más tarde, la nobleza utilizó el castillo como casa de campo cuando cazaban cabras de montaña con leopardos domesticados.

Véase también 
 Castillo
 Palacio

Referencias

Bibliografía 
 Καθημερινή, ένθετο "7 Ημέρες" , Κερύνεια "Επιστροφή" στη κατεχόμενη πόλη, τεύχος 23 Αυγούστου 1998.
 Przewodnik Cypr, Pascal, 2009, ISBN 978-83-7513-419-3

Enlaces externos 
 Sitio web con información sobre el castillo

Kantara
Kantara
Arquitectura bizantina
Castillos construidos en el siglo X
Arquitectura de Chipre del siglo X